Burden Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Burden Lake (Ingham County, Michigan)
 Burden Lake (Mecosta County, Michigan)
 Burden Lake (New York)
 Burden Lake (Washington)